Alejandro Avilés Álvarez (Tezonapa, Veracruz; 9 de enero de 1966) es un político veracruzano nacido en Tezonapa, fue candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática a gobernador del estado de Oaxaca.  

Ha sido diputado local en cuatro ocasiones y es actual coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Oaxaca. Fungió como Secretario General de Gobierno del estado. 

Es licenciado en Administración y ha militado en el PRI desde 1984.

Primeros años 
Alejandro Avilés Álvarez, conocido como “El triple A”, nació el 9 de enero de 1966 en un pueblo llamado Cosolapa, que en náhuatl significa: Coxolli, atl, pa ‘Faisán, agua, en’’ “En el río de los faisanes”. 

Sus padres fueron Justina y Catalino, quienes se dedicaban al campo; es el décimo de 12 hijos, tiene 8 hermanas y 3 hermanos. Durante su niñez se dedicó a estudiar y apoyar a su familia en el campo, pues era su fuente de ingresos y de alimentos. Sus papás vivían de las cosechas, sembraban maíz y frijol en Cosolapa. 

Estudió la primaria en la Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero y la secundaria en la Escuela Secundaria Federal Pablo de la Llave.

A los 15 años recibió una beca y se mudó a la capital de Oaxaca para estudiar la preparatoria pública en la Escuela Preparatoria #1 de la UABJO, fue en ese entonces cuando tuvo un acercamiento con el PRI. Estudió en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Inicios en política 
Inició su carrera política a los 16 años, repartiendo volantes y colgando lonas del partido en los eventos con la militancia y durante los procesos electorales, pues aún no tenía la mayoría de edad para registrarse oficialmente.

A los 18 años se afilió al PRI como militante, pues su identificación en el partido radica en la lucha por las causas sociales de México desde Oaxaca. 

Como militante del partido trabajó como Secretario Técnico de José Guzmán, quien a su vez era Secretario de Operación en el partido.

Trayectoria Política 
1.- Consejero Político Estatal. 

2.- Consejero Político Nacional. 

3.- Delegado CEN del PRI. 

4.- Coordinador de Delegados del PRI Oaxaca. 

5.- Secretario de Elecciones del PRI Oaxaca. 

6.- Diputado Local del Distrito XXV Acatlán de Pérez Figueroa en la LIX Legislatura 2004-2007. 

7.- Secretario de Organización del PRI Oaxaca. 

8.- Secretario General del PRI Oaxaca. 

9.- Presidente del PRI Oaxaca. 

10.- Diputado Local en la LXII Legislatura 2013-2016. 

11.- Presidente del PRI Oaxaca. 

12.- Secretario General del Gobierno.

13.- Delegado Federal de SEDESOL. 

14.- Diputado Local en la LXIV Legislatura 2018-2021. 

15.- Diputado Local en la LXV legislatura 2021-actualidad.

Elecciones 2022 
Es candidato a gobernador encabezando la candidatura común entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para los comicios que se llevarán a cabo el 5 de junio de 2022.

Referencias 

Nacidos en Tezonapa
Miembros del PRI de Oaxaca